Доминион может означать:

 Доминион — фактически независимое государство в составе Британской империи.
 Доминион — театр на Тоттнем-Корт-Роуд в Вест-Энде (Лондон).
 Доминион — колодостроительная карточная настольная игра.
 Доминион — американский сериал, созданный Воном Уилмоттом и основанный на фильме 2010 года «Легион».
 Доминион — вымышленное межзвёздное государство вселенной «Звёздного пути».

См. также